

Geografia 
 Australia
 Città di Mosman Park – local government area dell'area metropolitana di Perth
 Mosman – località del municipio omonimo a Sydney
 Mosman Park – sobborgo nell'area metropolitana di Perth
 Municipalità di Mosman – local government area nel Nuovo Galles del Sud

Persone 
 Archibald Mosman – imprenditore scozzese
 Frans Mosman – schermidore olandese
 William Mosman – pittore scozzese del periodo rococò